-{T|sr-ec:Државни путеви II реда;sr-el:Državni putеви II reda}-

Државни путеви II реда саобраћајно повезују подручје два или више округа или подручје округа. Подељени су у две подкатегорије:

 Државни путеви IIА реда
 Државни путеви IIБ реда

Види још 
 Путна мрежа у Србији
 Државни путеви I реда

Референце